Скат-гео — автономный необитаемый подводный аппарат. Разработан в Институте проблем морских технологий ДВО РАН. Изготовлен в 1977 г. Предназначается для гравиметрических измерений, эхолокационного обзора дна, геодезических измерений и картографирования. Глубина погружения не превышает 50 м.

Литература 

 Агеев, М. Д., Киселев Л. В., Матвиенко Ю. В. Автономные подводные роботы: системы и технологии. — М. : Наука, 2005. — С. 339. — ISBN 5-02-033526-6.

Ссылки 
 Институт проблем морских технологий ДВО РАН
 Подводная робототехника — АНПА «Скат-гео»
Гидрологические роботы-разведчики и зонды
Подводная техника
Беспилотные подводные аппараты